Mirti – arbusti della specie Myrtus communis
 Mirti – stazione della metropolitana di Roma

Pagine correlate 
Mırtı